Весёлый Подол — топоним:

Казахстан 
 Весёлый Подол — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Украина 
 Весёлый Подол — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Весёлый Подол — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Весёлый Подол — село в Новониколаевском сельском совете Новобугского района Николаевской области.
 Весёлый Подол — село в Березнеговатском сельском совете Новобугского района Николаевской области.
 Весёлый Подол — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Весёлый Подол — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Весёлый Подол — железнодорожная станция Южной железной дороги.